Die Spielzeit 2004/05 war die 12. reguläre Austragung der höchsten tschechischen Eishockeyliga, der Tipsport Extraliga. Im Play-off-Finale setzte sich der HC Moeller Pardubice gegen den HC Hamé Zlín mit 4-0 durch. In der 1. Liga Tschechiens gewann der HC České Budějovice die Meisterschaft und besiegte in den Relegationsspielen der Tabellenletzten der Extraliga, den HC Dukla Jihlava, mit 4-1. Damit steigt České Budějovice in die Extraliga auf und nimmt den Platz von Jihlava ein.

Modus 
In 52 Spielen spielen alle Teams jeweils viermal gegeneinander, jedes Team hat in der gesamten Saison 26 Heim- und 26 Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1.–8. qualifizieren sich direkt für die Play-Offs, die im Best-Of-Seven-Modus ausgetragen wird. Am Ende der Saison findet eine Liga-Relegation um den Ab- und Aufstieg in die Extraliga statt. Dafür qualifiziert sich der Meister der 1. Liga, der gegen den Tabellenletzten der Extraliga eine Best-of-Seven-Serie bestreiten muss.

Reguläre Saison

Tabelle

Auszeichnungen 
 Toptorschütze: Jaroslav Balaštík, 30 Tore für den HC Hamé Zlín
 Topvorlagengeber: Petr Leška, 38 Assists  für den HC Hamé Zlín
 Topscorer: Michal Mikeska (HC Moeller Pardubice): 55 Punkte, 21 Tore und 34 Assists
 Toptorhüter: Tomáš Pöpperle (HC Sparta Prag): 25 Spiele, Gegentorschnitt von 1.58, vier Shutouts, Fangquote von 94,86 %

Zuschauerschnitt 
Den höchsten Zuschauerschnitt der Liga verzeichnete der HC Moeller Pardubice.

Play-offs

Turnierbaum

Finale 

Der HC Moeller Pardubice setzte sich gegen den HC Hamé Zlín mit 4-0 durch und gewann den vierten Titel der Vereinsgeschichte. Eine überragende Youngster-Reihe mit Aleš Hemský, Petr Průcha und Petr Koukal, die NHL-Spieler Milan Hejduk und Jan Bulis sowie der slowakische Torhüter Ján Lašák (Gegentorschnitt von 1,78; 3 Shutouts; Fangquote: 94,97 %) waren Garanten für diesen Erfolg.

Meistermannschaft des HC Moeller Pardubice

Relegation 

Die Mannschaft des HC České Budějovice um Václav Prospal und Roman Turek setzte sich mit 4-1 gegen den HC Dukla Jihlava durch und stieg damit in die Extraliga auf. Die Mannschaft des HC Dukla Jihlava musste den Gang in die 1. Liga antreten.

Weblinks 
 hokej.cz
 hockeyarchives.info

Einzelnachweise 

Eishockeysaison 2004/05
E2004